Michael D. Griffin (ur. 1949) – amerykański fizyk i inżynier aerokosmiczny, dyrektor NASA
 Michael Griffin (ur. 1985) – amerykański futbolista
 Michael Griffin – irlandzki wioślarz
 Michael Griffin – zoolog